Ledizione 1980-1981 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo settimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Karl-Heinz Rummenigge del  con 29 reti.

Stagione 

In questo campionato si ripete al vertice il duello che aveva caratterizzato lo scorso campionato, quello tra i campioni in carica del  e l'Amburgo. Durante la stagione viene consegnato il primo Pallone d'oro a Karl-Heinz Rummenigge del Bayern, e sono proprio i bavaresi a prendere il comando della classifica nelle prime giornate. In seguito però gli avversari passano in testa e si laureano anche campioni d'inverno, ma verso la fine del torneo il Bayern riesce prima ad agganciare gli avversari, e poi a distaccarli di quattro punti al termine del torneo; arriva così il secondo titolo consecutivo per Rossi. In coda retrocede invece per la prima volta lo .

Nelle competizioni europee si registra la buona prova del Bayern nella Coppa dei Campioni, che viene eliminato in semifinale dai futuri campioni del Liverpool pur senza essere sconfitto: 0-0 in Inghilterra e 1-1 in Germania Ovest, e quindi inglesi in finale grazie alla regola dei gol fuori casa. Nella Coppa UEFA, invece, lo stesso traguardo è raggiunto dal Colonia: la squadra è battuta dall'Ipswich Town che vincerà il trofeo, e in precedenza ha eliminato i connazionali dello Stoccarda.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1981-1982
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1981-1982
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1981-1982
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1981-1982

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1980-1981.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1981-1982.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1981-1982.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1981-1982
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1981-1982.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (89 gol segnati)
 Miglior difesa:  (37 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+47)
 Maggior numero di pareggi:  (15)
 Minor numero di pareggi: ,  e  (6)
 Minor numero di vittorie:  e  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggior attacco:  (43 gol segnati)
 Peggior difesa:  (88 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-45)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981
 DFB-Pokal 1980-1981

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1980-1981/

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980